Бе́лые но́чи — природное явление, возникающее, если Солнце по ночам находится под горизонтом не ниже 6°/7°, так что естественная освещённость не становится слишком низкой и вся ночь состоит из сумерек. 

 В литературе
 «Белые ночи» — повесть Фёдора Достоевского (1848, впервые опубликована в журнале «Отечественные записки», 1865).
 «» — автобиография премьер-министра Израиля Менахема Бегина (1957, переведена на английский в 1977). 
 «Белые ночи» (альманах) — сборники документально-художественных очерков от Лениздата.

 В кинематографе
 

 Соревнования
 «Белые ночи» — ежегодный марафон, проходящий в Санкт-Петербурге начиная с 1990 года.
 «Белые ночи» — летний этап Чемпионата России по авторалли.
 «Белые ночи» — международный турнир по бадминтону, проходящий в Гатчине начиная с 1983 года.
 «Белые ночи» — всероссийский турнир по пауэрлифтингу, проходящий в Санкт-Петербурге. 

 Фестивали
 «Звёзды белых ночей» — международный фестиваль искусств, проходящий в Санкт-Петербурге начиная с 1973 года; до 1993 года носил название «Белые ночи Санкт-Петербурга».  
 «Белые ночи Санкт-Петербурга» — международный фестиваль популярной музыки, проходящий в Санкт-Петербурге начиная с 1992 года.
 «Белые ночи в Перми» — ежегодный фестиваль, проходивший в Перми с 2011 по 2014 годы.
 «Свинг белой ночи» — ежегодный фестиваль джазовой музыки в Санкт-Петербурге.

 Другое
 «Белые ночи» — фирменный пассажирский поезд, курсирующий по маршруту Вологда—Санкт-Петербург.
 «Белые ночи» — санаторий в Сестрорецке.

См. также

Примечания